Raitv. kan som auktorsförkortning betyda:

 Ain Raitviir
 Ain G. Raitviir

Robotskapade auktorsförkortningar